Los Barrientos, es una familia de la aristocracia colombiana de origen español y Sefardí con presencia en países de Latinoamérica como Colombia, Ecuador y Guatemala la cual tuvo su mayor periodo de influencia a finales del  y principios del . La rama colombiana tiene su epicentro de poder en el departamento colombiano de Antioquia.

Los orígenes del apellido se remontan a la comunidad de Barrientos de la Vega en León, España, de donde llegó a América.

Historia

Origen 
El tronco común de la familia en el militar Gaditano de origen leones Antonio Alejandro Barrientos y Carvajal quien sirvió en la Armada Real Española llegando al cargo de Teniente Maestre. 

En 1696 el rey Carlos II de España le otorgó varios títulos mediante la real cédula de 1696. En 1703 fue nombrado sargento general de batalla de la Plaza de Cádiz. En 1748 viaja al Virreinato de Nueva Granada tras ser encargado como alcalde de la Villa de Medellín

Genealogía

Rama colombiana 

 Alejandro Vélez Barrientos (1794-1841)ː Ingenierio, militar y político colombiano; canciller de Colombia en 1832.
 José María Barrientos Jaramillo (1830-1910)ː Empresario y político colombiano. Padre extramatrimonial de Marco Fidel Suárez, a quien reconoció tardíamente pero quien no quiso renunciar a su apellido materno.
 Miguel Vásquez Barrientos (1842-1938)ː Empresario y político colombiano; gobernador de Antioquia de 1893 a 1894. Su hermano era suegro del político conservador y expresidente del país, Mariano Ospina Rodríguez, quien se casó con su sobrina Enriqueta Vásquez Jaramillo.
 Juan Pablo Arango Barrientos (?-1920)ː Empresario y político colombiano; gobernador de Antioquia de 1898 a 1899.
 Marco Fidel Suárez Barrientos (1855-1927)ː Escritor, filósofo, historiador, educador y político colombiano del Partido Conservador; presidente de Colombia entre 1918 y 1922.
 Francisco Luis Lema Barrientos (1919-1961)ː Sacerdote católico colombiano.
 Juan Manuel Barrientos Valencia (n. 1983)ː Chef colombiano.

Presidentes

Referencias 

Familias de Colombia
Famila Barrientos